gromada Jarocin (powiat jarociński)
 gromada Jarocin (powiat niżański)